Anja Weisgerber (1976-), est une femme politique allemande.
 Frédéric Weisgerber (Sainte-Marie-aux-Mines 1868 - Rabat 1946) était un médecin et un géographe.
James Weisgerber (1938-) est un ancien archevêque de Winnipeg.
Leo Weisgerber (, 1899, Metz - , 1985, Bonn) était un linguiste allemand né en Lorraine spécialisé dans la linguistique des langues celtiques.